Fairey může mít různé významy:
 Richard Fairey (1887–1956) – britský průkopník letectví
 Fairey Aviation Company – jím založená společnost
 Avions Fairey – její belgická filiálka